Rifte - ou Vale da Grande Fenda, complexo de placas tectônicas
Vale do Rift
Rift (álbum)
Rift (filme)
Ou ainda:
Chasm: The Rift -  jogo de computador de tiro em primeira pessoa 
Oculus Rift - equipamento de realidade virtual 

Desambiguação